Nantahala Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nantahala Township (Macon County, North Carolina)
 Nantahala Township (Swain County, North Carolina)